Tetschen steht für:
 Děčín, deutsch Tetschen, Stadt in Tschechien
 Bezirk Tetschen (Königreich Böhmen), Politischer Bezirk im Königreich Böhmen ab 1868
 Landkreis Tetschen, Landkreis im Reichsgau Sudetenland ab 1939, siehe Landkreis Tetschen-Bodenbach
 Tetschen, 1892 gebautes Schiff der Sächsischen Dampfschiffahrt, siehe Krippen (Schiff, 1892)